Петропа́вловка — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.

Входит в состав Рождественско-Хавского сельского поселения.

Население — 125 человек (2007).

География 
Расположено на правом берегу реки Правая Хава, в 38 км от Воронежа, в 3 км от центра поселения села Рождественская Хава. Ближайшие населённые пункты: Рождественская Хава и Никольское. Автобусное сообщение с Воронежем, через Новую Усмань. Село находится на автодороге  «Воронеж—Тамбов».

Улицы 
 Зелёный переулок
 Молодёжная улица
 Свободы, улица
 Солнечная улица

Климат 
Климат умеренно континентальный. Количество осадков колеблется от 500 до 650 мм ртутного столба. Населенный пункт располагается в лесостепной зоне.

История 
Первое упоминание о посёлке относится к 1779 году, когда он был показан на карте межевания. В 1859 году в посёлке было 20 дворов и проживал 281 житель. В 1900 году в селе проживало уже 337 человек. Имелся конный завод купца И. Н. Паньшина на 40 лошадей.

Население 
В 2000 году в селе проживало 145 жителей, в 2005 — 114, в 2007 — 125 человек.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Новоусманского района